Akademgorodok (Russisch: Академгородок) of Akademmistetsjko (Oekraïens: Академмістечко) betekent letterlijk Academiestadje en was in de Sovjet-Unie de benaming voor wijken of stadsdelen waar een groot aantal wetenschappelijke instellingen geconcentreerd is. Deze wijken bevinden zich veelal aan de rand van een grote stad en werden gesticht door de Academie van Wetenschappen van de Sovjet-Unie. Tegenwoordig huisvesten deze campussen universiteiten en onderzoeksinstituten van de Russische Academie van Wetenschappen, respectievelijk de Nationale Academie van Wetenschappen van Oekraïne.

Akademgorodoks zijn te vinden in de volgende steden:
 Novosibirsk, zie Akademgorodok (Novosibirsk)
 Irkoetsk, zie Akademgorodok (Irkoetsk)
 Krasnojarsk, zie Akademgorodok (Krasnojarsk)
 Tomsk, zie Akademgorodok (Tomsk)
 Kiev, zie Akademmistetsjko (Kiev)

Zie ook 
 Naoekograd

Wetenschap in Rusland